Ча́рльз Джо́зеф До́херти, PC (UK), PC (Can), KC   (; 11 мая 1855 года, Монреаль — 28 июля 1931 года) — канадский политик и юрист.

Ранние годы жизни 
Чарльз Дохерти родился 11 мая 1855 года в Монреале, Квебек, в ирландской семье. Его родителями были Маркус Дохерти, судья , и его супруга Элизабет Дохерти (урождённая О’Халлоран). Окончил иезуитский колледж Святой Марии. В 1876 году получил степень бакалавра права в Университете Макгилла, став также обладателем золотой медали имени Элизабет Торранс за высокие академические достижения.

Карьера юриста 
В 1877 году Дохерти был принят в коллегию адвокатов. На он выдвинул свою кандидатуру в Законодательное собрание Квебека от избирательного округа , но потерпел поражение. На  он снова баллотировался, на этот раз от округа , но вновь проиграл.

В 1885 году, во время Северо-Западном восстания, Дохерти служил лейтенантом в 65-м батальоне . После подавления восстания он вернулся к адвокатской практике, одновременно преподавал гражданское и международное право в Университете Макгилла. В 1887 году ему был присвоен титул королевского адвоката.

В 1891 году Дохерти был назначен судьёй Верховного суда Квебека, где служил до 1906 года. В 1909 году он стал профессором международного и гражданского права в Университете Макгилла. Сыграл важную роль в создании , в 1914 году был избран её первым президентом.

Политическая карьера 
На  Дохерти был избран в Палату общин Канады от избирательного округа  как кандидат Консервативной партии. В 1911 году, после победы консерваторов на , новый премьер-министр Роберт Борден назначил Дохерти министром юстиции в своём . Этот пост он сохранил и во  Бордена, сформированном после .

В 1918 году канадские военные власти попытались призвать на военную службу студентов иезуитского колледжа в Гуэлфе, Онтарио. Среди них был и сын Чарльза Дохерти, Маркус. Это стало причиной конфликта между Дохерти и министром обороны Сидни Мьюберном. Мьюберн утверждал, что , освобождающий священнослужителей от призыва, не распространяется на семинаристов, Дохерти был противоположного мнения. В итоге в 1919 году Парламентом Канады была назначена особая комиссия, признавшая правоту Дохерти. Это событие получило название .

На Парижской мирной конференции Дохерти был одним из представителей Канады, за что в 1920 году был назначен в Тайный совет Великобритании. Вместе с Артуром Сифтоном подписал Версальский договор от имени Канады. В 1920—1922 годах он был делегатом Канады в Лиге Наций. Одновременно до 1921 года продолжал работать министром юстиции в  Артура Мейена. Незадолго до  подал в отставку, его сменил Ричард Бэдфорд Беннетт. На выборах не выставлял свою кандидатуру. 28 июля 1931 года он скончался.

Примечания

Ссылки 
 

Королевские адвокаты Канады
Министры юстиции Канады
Члены Тайного совета Королевы для Канады
Члены палаты общин Канады от Квебека
Англоквебекцы
Члены палаты общин Канады от Консервативной партии Канады (старой)
Адвокаты Квебека
Члены 10-го правительства Канады
Члены Тайного совета Великобритании
Постоянные представители Канады в Лиге Наций
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники юридического факультета Университета Макгилла
Преподаватели Университета Макгилла
Преподаватели юридического факультета Университета Макгилла